Cresponea — рід грибів родини Opegraphaceae. Назва вперше опублікована 1993 року.

Класифікація 
До роду Cresponea відносять 20 видів:

Примітки

Джерела 
 Egea J.M.; Torrente, P. 1993. Cresponea, a new genus of lichenized fungi in the order Arthoniales (Ascomycotina). Mycotaxon. 48:301-331 - P.302

Роди грибів